Lençóis Paulista kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lençóis Paulista (ort), São Paulo, 
 Lençóis Paulista (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar